Серге́й Заха́ров:
 Захаров, Сергей Александрович (1878—1949) — русский и советский почвовед.
 Захаров, Сергей Борисович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Захаров, Сергей Валентинович (род. 1970) — российский футболист.
 Захаров, Сергей Валерьевич (род. 1976) — белоорусский писатель и переводчик, преподаватель английского языка.
 Захаров, Сергей Георгиевич (1950—2019) — советский и российский певец, народный артист Российской Федерации.
 Захаров, Сергей Дмитриевич (1965—2015) — советский и российский археолог.
 
 Захаров, Сергей Иванович (1918—2007) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Захаров, Сергей Парменович (1890—1920) — командир Красной Армии, участник Гражданской войны.